Municipio de Susquehanna puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Susquehanna (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Susquehanna (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.
 Municipio de Susquehanna (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de Susquehanna (condado de Juniata, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Juniata.
 Municipio de Susquehanna (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.